Il existe ou a existé différents châteaux de Brens.

 Château de Brens, à Brens (Tarn) ;
 Château de Brens, à Brens (Haute-Savoie).

Brens